Star Island, isola artificiale della Florida
Star Island, isola del New Hampshire
Star Island, isola dell'Ontario